Кнежмост () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Площадь общины составляет 40,45 км². Центр общины располагается на высоте 242 м над уровнем моря. По данным национальной переписи населения 2006 года, в общине проживает 1685 человек.

На территории общины располагается церковь святого Адальберта Пражского и скульптура святого Яна Непомуцкого.

Община Кнежмост состоит из пятнадцати деревень:
 Бичина — 36 человек
 Дрглени — 28 человек
 Жантов — 40 человек
 Кнежмост
 Копрник — 67 человек
 Литковице — 40 человек
 Малобратржице — 89 человек
 Наседлнице — 87 человек
 Солец — 26 человек
 Солечек — 31 человек
 Србско — 26 человек
 Сугровице — 64 человека
 Угелнице — 60 человек
 Хлумин — 34 человека
 Чижовка — 15 человек

История 
Первое письменное упоминание об общине датируется 1318 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины 

Населённые пункты Среднечешского края